FV 214 «Conqueror» (с англ. «Завоеватель») — британский тяжёлый танк 1950-х годов. Разработан в 1949—1952 годах для противостояния новым советским тяжёлым танкам. За время серийного производства с 1955 по 1959 год было выпущено 185 «Конкэроров» и небольшое число БРЭМ на их базе.

История создания и производства 

После закрытия проекта А43 «Чёрный Принц» Британии потребовался новый танк сопровождения пехоты, на роль которого определили проект А45 компании English Electric. Проектная масса танка составляла 56 тонн, максимальная скорость — 30 км/ч. Первый прототип предполагали построить в 1946 году, однако после окончания Второй Мировой войны было решено отказаться от концепции «пехотных» и «крейсерских» танков. Вместо них британцы запустили программу создания «универсального танка» FV 200 и машин на его базе — самоходных артиллерийских установок и бронетранспортёров. Первоначально на эту роль претендовал А41 «Центурион», однако ресурс его модернизации был сочтён британцами недостаточным, что было важно для нового танка, получившего индекс FV 201, и А45 был призван занять эту нишу. Прототип танка представлял собой увеличенный в размерах «Центурион» с улучшенным бронированием, более мощным орудием и изменённой ходовой частью — у FV 201 применительно на борт было 8 опорных катков, вместо шести. Вооружение должно было составлять 20-фунтовое орудие. Также на его шасси разрабатывался целый ряд узкоспециализированных машин, в связи с чем первый прототип поступил на испытания лишь в 1947 году.

В 1949 году британцы переосмыслили положение дел и решили, что разрабатывать большое число узкоспециализированных проектов нецелесообразно, в связи с чем все проекты в рамках программы FV 200, за исключением БРЭМ, были закрыты. К тому же 20-фунтовое орудие прекрасно вписалось в башню «Центуриона». В связи с появлением в частях Советской армии большого количества ИС-3 встал вопрос о целесообразности проекта FV 201 — британский тяжёлый танк был не в силах противостоять советским собратьям. Проект было решено переработать в соответствии с требованиями к тяжёлому танку, который был бы способен противостоять любым танкам СССР — в первую очередь ИС-3. По проекту на корпус, который заимствовался у FV 201, устанавливалась башня новой конструкции, в которую устанавливалось 120-мм орудие, проект получил обозначение FV 214. В связи с тем, что времени на проект было потрачено уже довольно много, а башню ещё предстояло разработать и 120-мм орудие промышленностью освоено не было, было предложено запустить в производство промежуточный вариант с башней от «Центуриона» и корпусом FV 201. Этот вариант получил обозначение FV221 «Caernarvon» и в 1952 году поступил на испытания, однако на вооружение он принят не был. В это же время в проект FV 214, получивший обозначение «Conqueror» (), продолжалось внесение изменений, в связи с чем первые танки покинули цеха только в 1955 году. За время серийного производства с 1955 по 1959 год было выпущено 185 «Конкэроров» и 28 БРЭМ на их базе.

Конструкция

Вооружение, экипаж 

Экипаж танка состоит из четырёх человек: командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего. Механик-водитель располагается в носовой части корпуса справа. Командир, наводчик и заряжающий располагались в башне. В ней имеются три люка: два на крыше слева и справа над рабочими местами заряжающего и наводчика, третий — с правой стороны башни. На крыше башни со стороны кормы расположена командирская башенка, электрический привод которой обеспечивает ей свободное или согласованное вращение. Стоит отметить, что в этой башенке размещались системы управления огнём, также имевшиеся у наводчика. Для наблюдения имеется по одному перископу у командира танка и наводчика; механик-водитель пользуется блоками смотровых приборов, смонтированных в его неподвижной башенке. Башня литая, обтекаемой формы, с удлиненной и слегка приподнятой частью на корму. Лоб башни имел броню 176 миллиметров, а маска орудия — 200 мм. Борт башни имел броню 89 мм, а корма — 51. По бортам башни установлено по одному шестиствольному гранатомёту.

Основным вооружением является 120-мм орудие L1, стабилизированное в вертикальной плоскости, однако стрельба ведется с остановки. Пушка снабжена электрическим и механическим (ножным) спусковыми механизмами, клиновым полуавтоматическим затвором, гидропневматическими противооткатными устройствами, эжекционным устройством и специальным механизмом с электрическим приводом для автоматического выбрасывания стреляных гильз через люк, расположенный в правой стенке башни. В качестве вспомогательного вооружения на танке установлены спаренный с орудием 7,62-мм пулемёт и зенитный пулемёт такого же калибра с дистанционным управлением, смонтированный на командирской башенке слева от люка командира, огонь из которого вёл командир танка. Боекомплект составляет 35 выстрелов и 7500 патронов.

Корпус 

Корпус имел лобовую броню 130 мм под углом 60°, в связи с чем приведённая броня в лобовой проекции достигала 260 мм. Броня бортов, снабжённых 6-мм противокумулятивными экранами, составляла 51 мм. Корма тяжёлого танка имела броню в 51 мм. Силовая установка — 12-цилиндровый V-образный бензиновый двигатель Rolls-Royce «Метеор» Mk 120 жидкостного охлаждения, оборудованный нагнетателем и системой непосредственного впрыска топлива во впускной коллектор. Ёмкость топливных баков — 1005 литров. Максимальная скорость составляла 34 километра в час, а запас хода — 150 километров. Силовая передача — механическая коробка передач, собранная в одном агрегате с дифференциальным механизмом поворота с двойным подводом мощности. Коробка передач обеспечивает пять передач для движения вперёд и две передачи заднего хода. Сцепление сухое, трехдисковое. Бортовая передача комбинированная, состоит из цилиндрической пары шестерён и планетарного ряда. Ходовая часть имеет балансирную подвеску, состоящую из четырёх тележек на сторону; в каждой тележке сблокировано по два опорных катка. В качестве упругого элемента подвески использованы тройные горизонтально расположенные витые пружины. На каждой стороне установлено 4 поддерживающих катка. Ведущие колёса заднего расположения. Гусеницы металлические, мелкозвенчатые.

Танк оснащен специальной системой вентиляции боевого отделения и отделения управления. Система состоит из воздухозаборника, трубопроводов, двух электроподогревателей, электровентилятора с системой очистки воздуха, пылесборником и шести диффузоров, установленных в боевом отделении и отделении управления.

Модификации и машины на базе 
 FV214 «Conqueror»:
Conqueror Mk I — первая серийная модификация, выпущено 20 единиц.
 Conqueror Mk II — основная производственная модификация 1958 года, отличается установкой усовершенствованного механизма подъёма пушки, механизма поворота башни и некоторых новых приборов системы управления огнём. Выпущено 165 единиц.
FV221 «Caernarvon»:
FV221 «Caernarvon» Mk I — прототип.
 FV221 «Caernarvon» Mk II — экспериментальная серия, выпущена 21 единица.
FV215b — проект самой тяжёлой самоходной артиллерийской установки с орудием калибра 183-мм. Прототип построен не был.
FV222 «Conqueror» ARV — Бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
FV 222 ARV Mk I — первая серийная модификация, выпущено 8 единиц.
 FV 222 ARV Mk II — основная производственная модификация, выпущено 20 единиц. Имела вес 57 тонн, тяговое усилие лебёдки составляло до 45 тонн.

Применение в войсках 

В 1955 году танки поступили на вооружение британской Рейнской Армии. Танк имел массу недостатков, но большая часть из них была устранена к концу серийного производства. После разработки новой 105-мм танковой пушки Royal Ordnance L7, свободно пробивающей броню любого советского танка, и появления на вооружении британской армии оснащенных ей более мощных модификаций танка «Центурион», а также начала производства «Чифтена» () к 1966 году «Завоеватели» были полностью сняты с вооружения. По иронии судьбы, многие FV 214 нашли своё последнее пристанище на полигонах в качестве мишеней для танков «Центурион», которых когда-то должны были сменить на службе.

Оценка проекта

Сохранившиеся экземпляры 

На сегодняшний день в экспозициях танковых музеев имеется 5 тяжёлых танков FV 214 «Conqueror» и три БРЭМ FV 222 «Conqueror».
 :
 Танковый музей в Бовингтоне — FV 214 «Conqueror».
 Имперский военный музей в Дакфорде — FV 214 «Conqueror».
 Исторический музей на острове Уайт — два FV 222 «Conqueror» в очень плохом состоянии.
 Технический музей в Реме — один FV 222 «Conqueror».
  — FV 214 «Conqueror» в экспозиции музея королевской армии и военной истории.
  — в частном военном музее Жака Литтфилда.
  — FV 214 «Conqueror» в экспозиции танкового музея в Кубинке (был получен по межмузейному обмену)
  — FV 214 «Conqueror» в экспозиции танкового музея в Сомюре

«Конкэрор» в массовой культуре

Стендовый моделизм 
Доступны 2 модели этого танка в масштабе 1:72 — от шотландской компании Cromwell Models и очень хорошо детализированная модель от болгарской ОКБ Григоров. Также существует хорошо детализированный набор в масштабе 1:35 британской компании Accurate Armour, существует также набор, показывающий модификацию MK.I от японской компании Amusing Hobby,

Компьютерные игры 
6 танков на основе Конкэрора: тяжёлые танки Caernarvon, Caernarvon   Action X, Conqueror и FV 215b (с 120-мм орудием), противотанковая САУ FV 215b (183) (с 183-мм орудием) и САУ Conqueror Gun Carriage (GC), модернизированная версия Конкэрора-Super Conqueror представлены в онлайн-игре World of Tanks.

Тяжёлые танки Caernarvon и Conqueror представлены в War Thunder.

FV 214 «Conqueror» присутствует в мобильной онлайн-игре Tanktastic

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 

Танки по алфавиту
Танки Великобритании
Тяжёлые танки
Conquer
Танки с бензиновым двигателем